Ågren är ett svenskt efternamn som också kan skrivas Åhgren. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ågren 4 824
 Åhgren 125
Tillsammans blir detta 4 949 personer.

Personer med efternamnet Ågren eller Åhgren
 Anders Ågren, musiker och röstskådespelare
 Anders Ågren (politiker) (född 1972)
 Axel H. Ågren (1855–1945), företagsledare och donator
 Bengt Ågren (1923–2007), arkitekt
 Bengt Ågren (konstnär) (1936–2016), målare och grafiker
 Bertil Ågren (1930–1995), folkskollärare, tecknare och målare
 Björn Ågren (född 1979), gitarrist
 Britta Ågren (1912–1997), konstnär
 Erik Ågren, flera personer
 Erik Ågren (boxare) (1916–1985)
 Erik Ågren (ingenjör) (1919–1994)
 Erik Ågren (författare) (1924–2008), finlandssvensk poet
 Erik Ågren (översättare) (född 1953)
 Gunnar Ågren, flera personer
 Gunnar Ågren (professor) (1907–1982), läkare
 Gunnar Ågren (generaldirektör) (född 1940), läkare
 Göran Åhgren (född 1950), nyhetsuppläsare och reporter
 Gustaf Ågren (1892–1964), sjömilitär
 Gösta Ågren (1936–2020), finlandssvensk poet, översättare och filosofie doktor i litteraturvetenskap
 Hanna Ågren (född 1985), fotbollsspelare
 Henrik Ågren (född 1968), historiker, professor
 Jan Erik Ågren (född 1944), politiker och prost
 Janet Ågren (född 1949), skådespelare
 Jennifer Ågren (född 1993), taekwondoutövare
 Jimmy Ågren (född 1971), musiker
 Johan Ågren (1910–1989), köpman och politiker
 John Ågren (född 1950), professor i metallografi
 Jonny Ågren (född 1980), ishockeyspelare
 Lars Ågren (1921–2006), arkitekt
 Leo Ågren (1928–1984), finlandssvensk författare
 Manuel Ågren (född 1994), ishockeyspelare
 Maria Ågren (född 1962), generaldirektör och ämbetsman
 Maria Ågren (historiker) (född 1959), professor
 Morgan Ågren (född 1967), trumslagare
 Olof Ågren (1874–1962), konstnär
 Per Ågren, flera personer
 Per Ågren (ingenjör) (1898–1985)
 Per Ågren (fotbollsspelare) (född 1962)
 Robert Ågren (1869–1917), journalist och författare
 Sigge Ågren (1910–1989), journalist
 Sigurd Ågren (1912–1979), orkesterledare, arrangör, musiklärare och kompositör
 Sofia Ågren (född 1985), kördirigent
 Solvieg Ågren (född 1939), dirigent och körledare
 Tobias Ågren (född 1973), sångare
 Torsten Ågren (1886–1961), ingenjör och ämbetsman
 Ulrika Ågren (född 1987), handbollsspelare
 Yngve Ågren (1899–1982), sångtextförfattare, skriftställare, musiklärare och konstnär
 Åsa Ågren Wikström (född 1970), politiker

Övrigt
Herr Ågren, synonym till ångest
Låt av Cornelis Vreeswijk från Poem, ballader och lite blues (1970).

Källor

Svenska efternamn